Apostelinnenklooster (Antwerpen)
Apostolinnenklooster (Brussel)
Apostolinnenklooster (Mechelen)